Władysław Janik (1920–1996) – poseł na Sejm PRL V i VI kadencji z ramienia PZPR
 Władysław Janik (1921–1999) – poseł na Sejm PRL VIII kadencji z ramienia ZSL